Borbone – importante e antica casa regnante nobile europea

Architettura
 Cappella dei Borbone – cappella barocca della basilica di Santa Chiara di Napoli
 Palazzo Borbone – edificio storico di Parigi
 Teatro Real Borbone – teatro di San Severo
 Villa Borbone – edificio storico di Viareggio
 Villa Borbone delle Pianore – villa di Capezzano Pianore

Geografia
 Ducato di Borbone – antica provincia della Francia
 Monte Bosco Borbone – montagna situata in Campania, in Provincia di Salerno

Persone

Borbone
 Alfonso XII di Borbone – nobile spagnolo
 Alfonso XIII di Borbone – re di Spagna
 Arcimbaldo VIII di Borbone – nobile francese
 Arcimbaldo IX di Borbone – nobile francese
 Beatrice di Borbone – regina di Boemia
 Beatrice di Borgogna-Borbone – nobildonna francese
 Bianca di Borbone – regina consorte di Castiglia e León
 Bona di Borbone – contessa consorte di Savoia
 Carlo I di Borbone – duca di Borbone
 Carlo II di Borbone – cardinale e arcivescovo cattolico francese
 Carlo III di Borbone – nobile e arcivescovo francese
 Carlo X di Borbone – re di Francia e Navarra
 Carlo Sebastiano di Borbone – re di Spagna e delle Due Sicilie
 Carlo Tito Francesco Giuseppe di Borbone – nobile italiano
 Carlotta di Borbone – nobildonna francese
 Caterina di Borbone – nobildonna francese
 Caterina Enrichetta di Borbone – nobildonna francese
 Enrico IV di Borbone – re di Francia
 Felipe di Borbone – re di Spagna
 Ferdinando I di Borbone – nobile italiano
 Ferdinando II di Borbone – re del Regno delle Due Sicilie
 Ferdinando VI di Borbone – re di Spagna
 Ferdinando VII di Borbone – re di Spagna
 Filippo I di Borbone – nobile italiano
 Filippo V di Borbone – re di Spagna
 Francesco I di Borbone – re delle Due Sicilie
 Giovanna di Borbone – nobildonna francese
 Giovanni di Borbone – nobile francese, signore di Borgogna
 Giovanni I di Borbone – nobile francese
 Giovanni II di Borbone – nobile francese
 Isabella di Borbone – nobildonna francese
 Isabella II di Borbone – regina regnante di Spagna
 Jacopo Borbone – pittore italiano
 Juan Carlos di Borbone – re di Spagna
 Luigi I di Borbone – nobile francese
 Luigi II di Borbone – nobile francese
 Luigi XIII di Borbone – re di Francia e Navarra
 Luigi XIV di Borbone – re di Francia
 Luigi XV di Borbone – re di Francia 
 Luigi XVI di Borbone – re di Francia 
 Luigi XVIII di Borbone – re di Francia
 Luigi di Borbone – nobile francese, conte di Vermandois
 Luigi di Borbone – vescovo belga
 Luigi Alessandro di Borbone (1678-1737) – nobile e ammiraglio francese
 Luigi Alessandro di Borbone (1747-1768) – nobile francese
 Luigi Augusto di Borbone – nobile francese
 Luigi Carlo di Borbone – nobile francese
 Luigi Cesare di Borbone – nobile francese
 Luisa di Borbone (1603-1637) – duchessa francese
 Luisa Francesca di Borbone (1673-1743) – nobildonna francese
 Luisa Francesca di Borbone (1707-1743) – nobildonna francese
 Luigi Giovanni Maria di Borbone – nobile francese
 Luisa Maria Adelaide di Borbone – nobildonna francese
 Luisa Maria Amalia di Borbone – nobildonna italiana
 Maria di Borbone – nobildonna francese
 Maria Amalia di Borbone – regina consorte di Francia
 Maria Antonia di Borbone – nobildonna italiana
 Maria Carolina Augusta di Borbone – nobildonna austriaca
 Maria Cristina di Borbone – regina consorte di Sardegna
 Maria Gabriella Eleonora di Borbone – nobile e badessa francese
 Matteo Borbone – pittore italiano
 Matilde I di Borbone – nobildonna francese
 Pietro I di Borbone – duca francese
 Pietro II di Borbone – nobile francese
 Pietro Giacomo Borbone – arcivescovo cattolico italiano
 Stefano di Borbone – religioso francese
 Susanna di Borbone – duchessa di Borbone e d'Alvernia

Borbone-Busset
 Claudio I di Borbone-Busset – nobile francese
 Francesco di Borbone-Busset – nobile e generale francese
 Francesco Luigi Giuseppe di Borbone-Busset – generale e politico francese
 Francesco Luigi Giuseppe Maria di Borbone-Busset – militare e tiratore a segno francese
 Giacomo di Borbone-Busset – scrittore e diplomatico francese
 Luigi Francesco di Borbone-Busset – generale francese

Borbone-Clermont
 Caterina di Borbone-Clermont – nobile francese 
 Margherita di Borbone-Clermont (1344-1416) – nobildonna francese
 Margherita di Borbone-Clermont (1438-1483) – duchessa di Savoia
 Maria di Borbone-Clermont – nobildonna francese

Borbone-Condé
 Anna Genoveffa di Borbone-Condé – principessa francese
 Anna Maria Vittoria di Borbone-Condé – nobildonna francese
 Eleonora di Borbone-Condé – nobildonna francese
 Elisabetta Alessandrina di Borbone-Condé – nobildonna francese
 Enrico I di Borbone-Condé – nobile francese
 Enrico II di Borbone-Condé – nobile francese
 Enrico III Giulio di Borbone-Condé – nobile francese
 Luigi di Borbone-Condé – nobile francese
 Luigi I di Borbone-Condé – generale francese
 Luigi II di Borbone-Condé – nobile e condottiero francese
 Luigi III di Borbone-Condé – generale francese
 Luigi IV Enrico di Borbone-Condé – politico francese
 Luigi VI Enrico di Borbone-Condé – nobile francese
 Luigi Giuseppe di Borbone-Condé – generale francese
 Luigi Antonio di Borbone-Condé – nobile francese
 Luisa Anna di Borbone-Condé – nobile francese
 Luisa Adelaide di Borbone-Condé – nobile e religiosa francese
 Luisa Benedetta di Borbone-Condé – nobildonna spagnola
 Luisa Elisabetta di Borbone-Condé – nobildonna francese
 Maria Anna di Borbone-Condé (1678-1718) – nobildonna francese
 Maria Anna di Borbone-Condé (1697-1741) – nobildonna francese
 Maria Teresa di Borbone-Condé – nobildonna francese

Borbone-Conti
 Armando di Borbone-Conti – nobile francese
 Francesco Luigi di Borbone-Conti – nobile francese
 Luigi-Armando I di Borbone-Conti – nobile francese
 Luigi Armando II di Borbone-Conti – nobile francese
 Luigi Francesco di Borbone-Conti – nobile, generale e diplomatico francese
 Luigi Francesco Giuseppe di Borbone-Conti – nobile francese
 Luisa Enrichetta di Borbone-Conti – nobildonna francese
 Maria Anna di Borbone-Conti – nobildonna francese
 Francesco di Borbone-Conti – condottiero francese

Borbone-Dampierre
 Agnese di Borbone-Dampierre – nobildonna francese
 Alfonso di Borbone Dampierre – nobile francese
 Gonzalo di Borbone-Dampierre – nobile spagnolo
 Luigi Alfonso di Borbone-Dampierre – nobile spagnolo
 Margherita di Borbone-Dampierre – principessa francese
 Matilde di Borbone-Dampierre – nobildonna francese

Borbone-Due Sicilie
 Alfonso di Borbone-Due Sicilie – nobile italiano
 Alfonso Maria di Borbone-Due Sicilie – nobile spagnolo
 Antonio Pasquale di Borbone-Due Sicilie – nobile italiano
 Beatrice di Borbone-Due Sicilie – nobile francese
 Carlo di Borbone-Due Sicilie – nobile italo-spagnolo
 Carlo di Borbone-Due Sicilie Orleans – Infante di Spagna
 Carlo Ferdinando di Borbone-Due Sicilie – nobile italiano
 Carlo Maria di Borbone-Due Sicilie – nobile spagnolo
 Carlo Tancredi di Borbone-Due Sicilie – nobile spagnolo
 Carolina di Borbone-Due Sicilie – nobildonna italiana
 Ferdinando I di Borbone-Due Sicilie – re di Napoli e del Regno delle due Sicilie
 Ferdinando Maria di Borbone-Due Sicilie – nobile francese
 Ferdinando Pio di Borbone-Due Sicilie – nobile italiano
 Filippo di Borbone-Due Sicilie – nobile italiano
 Francesco di Borbone-Due Sicilie – nobile italiano
 Francesco II di Borbone-Due Sicilie – ultimo re delle Due Sicilie
 Gaetano di Borbone-Due Sicilie – nobile italiano
 Gennaro Maria di Borbone-Due Sicilie – principe francese
 Isabella Alfonsa di Borbone-Due Sicilie – nobildonna spagnola
 Leopoldo di Borbone-Due Sicilie – nobile italiano
 Lucia di Borbone-Due Sicilie – nobildonna italiana
 Luigi di Borbone-Due Sicilie (1824-1897) – nobile italiano
 Luigi di Borbone-Due Sicilie (1838-1886) – nobile italiano
 Luigi Maria Alfonso di Borbone Due Sicilie – nobile italiano
 Luisa Carlotta di Borbone-Due Sicilie – principessa del Regno delle Due Sicilie e infanta di Spagna 
 Maria Amalia di Borbone-Due Sicilie – nobildonna italiana
 Maria Antonia di Borbone-Due Sicilie – principessa del Regno delle Due Sicilie e granduchessa di Toscana 
 Maria Annunziata di Borbone-Due Sicilie – nobildonna italiana
 Maria Antonietta di Borbone-Due Sicilie – nobildonna italiana
 Maria Carolina di Borbone-Due Sicilie (1820-1861) – infanta di Spagna
 Maria Carolina di Borbone-Due Sicilie (1856-1941) – nobildonna italiana
 Maria Cristina di Borbone-Due Sicilie (1806-1878) – nobildonna spagnola
 Maria Cristina di Borbone-Due Sicilie (1877-1947) – nobildonna italiana
 Maria Cristina Pia di Borbone-Due Sicilie – nobildonna italiana
 Maria de la Esperanza di Borbone-Due Sicilie – nobildonna spagnola
 Maria de los Dolores di Borbone-Due Sicilie – nobildonna spagnola
 Maria Immacolata di Borbone-Due Sicilie (1844-1899) – nobildonna italiana
 Maria Luisa di Borbone-Due Sicilie – nobildonna italiana
 Maria Mercedes di Borbone-Due Sicilie – nobildonna spagnola
 Maria Pia di Borbone-Due Sicilie – nobildonna italiana
 Maria Teresa di Borbone-Due Sicilie (1867-1909) – nobildonna italiana
 Pasquale di Borbone-Due Sicilie – nobile italiano
 Pietro di Borbone-Due Sicilie – principe spagnolo
 Ranieri di Borbone-Due Sicilie – nobile e principe francese
 Teresa Cristina di Borbone-Due Sicilie – nobildonna italiana
 Urraca di Borbone-Due Sicilie – nobildonna tedesca

Borbone-Francia
 Adelaide di Borbone-Francia – principessa di Francia
 Carlo di Borbone-Francia (1686-1714) – nobile francese
 Carlo Ferdinando di Borbone-Francia – nobile francese
 Cristina di Borbone-Francia – nobildonna francese
 Elisabetta di Borbone-Francia (1602-1644) – regina di Spagna, Portogallo, Napoli e Sicilia
 Elisabetta di Borbone-Francia (1764-1794) – nobildonna francese
 Enrichetta di Borbone-Francia – principessa di Francia
 Enrichetta Maria di Borbone-Francia – regina consorte d'Inghilterra, Scozia e Irlanda
 Enrico di Borbone-Francia – nobile francese e re di Francia
 Francesca Maria di Borbone-Francia – nobildonna francese
 Luigi Antonio di Borbone-Francia – nobile francese
 Luigi Augusto di Borbone-Francia (1700-1755) – principe francese
 Luigi di Borbone-Francia (1682-1712) – nobile francese
 Luigi di Borbone-Francia (1707-1712) – nobile francese
 Luigi di Borbone-Francia (1751-1761) – nobile francese
 Luigi Ferdinando di Borbone-Francia – nobile francese
 Luigi Giuseppe di Borbone-Francia – nobile italiano
 Luisa di Borbone-Francia (1737-1787) – principessa francese
 Luisa Elisabetta di Borbone-Francia – principessa francese
 Luisa Francesca di Borbone-Francia – nobildonna francese
 Luisa Maria di Borbone-Francia – nobildonna francese
 Luisa Teresa di Borbone-Spagna – Infanta di Spagna 
 Maria Anna di Borbone-Francia – nobildonna francese
 Maria Clotilde di Borbone-Francia – principessa di Francia
 Maria Teresa Carlotta di Borbone-Francia – nobildonna francese
 Nicola Enrico di Borbone-Francia – principe francese
 Sofia di Borbone-Francia – nobildonna francese
 Sofia Elena Beatrice di Borbone-Francia – nobildonna francese
 Vittoria di Borbone-Francia – principessa francese

Borbone-La Marche
 Giacomo I di Borbone-La Marche – nobile francese
 Giacomo II di Borbone-La Marche – nobile francese
 Giovanni I di Borbone-La Marche – nobile francese
 Pietro di Borbone-La Marche – nobile francese

Borbone-Montpensier
 Carlo III di Borbone-Montpensier – nobile francese
 Carlotta di Borbone-Montpensier – nobildonna olandese
 Gilberto di Borbone-Montpensier – nobile francese
 Francesco di Borbone-Montpensier – nobile francese
 Luisa di Borbone-Montpensier – nobildonna francese
 Maria di Borbone-Montpensier (1605-1627) – nobildonna francese
 Renata di Borbone-Montpensier – principessa francese

Borbone-Napoli
 Leopoldo di Borbone-Napoli – nobile italiano
 Maria Teresa di Borbone-Napoli (1772-1807) – nobildonna austriaca

Borbone-Orléans
 Adelaide di Borbone-Orléans – nobildonna francese
 Anna Maria di Borbone-Orléans – nobildonna francese
 Anne Maria Luisa di Borbone-Orléans – nobile francese
 Antonio Filippo di Borbone-Orléans – nobile francese
 Batilde di Borbone-Orléans – nobildonna francese
 Carlotta Aglaia di Borbone-Orléans – nobildonna francese
 Elisabetta Carlotta di Borbone-Orléans – nobildonna francese
 Enrico di Borbone-Orléans – politico e generale francese
 Ferdinando Filippo di Borbone-Orléans – nobile e generale francese
 Filippo I di Borbone-Orléans – nobile francese
 Filippo II di Borbone-Orléans – politico e generale francese
 Filippina Elisabetta di Borbone-Orléans – nobildonna francese
 Gastone di Borbone-Orléans – nobile francese
 Luigi di Borbone-Orléans – nobile francese
 Luigi Carlo di Borbone-Orléans – nobile francese
 Luigi Filippo I di Borbone-Orléans – nobile francese
 Luigi Filippo II di Borbone-Orléans – nobile francese
 Luisa Adelaide di Borbone-Orléans – nobildonna francese
 Luisa Elisabetta di Borbone-Orléans – nobildonna francese
 Luisa Diana di Borbone-Orléans – nobildonna francese
 Margherita Luisa di Borbone-Orleans – nobile francese
 Maria Luisa di Borbone-Orléans (1662-1689) – regina consorte di Spagna
 Maria Luisa di Borbone-Orléans (1896-1973) – nobildonna francese
 Maria Luisa Elisabetta di Borbone-Orléans – nobildonna francese
 Roberto di Borbone-Orléans – nobile e militare francese

Borbone-Parma
 Alice di Borbone-Parma – nobildonna italiana
 Alice di Borbone-Parma – nobildonna italiana
 Anna di Borbone-Parma – nobildonna francese
 Beatrice di Borbone-Parma – principessa italiana
 Carlo III di Borbone-Parma – nobile italiano
 Carlo Ludovico di Borbone-Parma – nobile spagnolo
 Carlo Ugo di Borbone-Parma – nobile spagnolo
 Carlotta di Borbone-Parma – nobildonna italiana
 Carolina di Borbone-Parma – nobildonna francese
 Elia di Borbone-Parma – nobile italiano
 Enrico di Borbone-Parma – nobile italiano
 Enrico Carlo di Borbone-Parma – nobile italiano
 Felice di Borbone-Parma – principe consorte di Lussemburgo
 Gaetano di Borbone-Parma – nobile italiano
 Giuseppe di Borbone-Parma – nobile italiano
 Isabella di Borbone-Parma – infanta di Spagna
 Luigi di Borbone-Parma – nobile italiano
 Ludovico di Borbone-Parma – re di Etruria
 Margherita di Borbone-Parma (1847-1893) – nobildonna italiana
 Maria Adelaide di Borbone-Parma – principessa lussemburghese
 Maria Antonia Gioseffa di Borbone-Parma – principessa italiana
 Maria Gabriella di Borbone-Parma – principessa lussemburghese
 Maria Luisa di Borbone-Parma (1751-1819) – regina consorte di Spagna
 Maria Luisa di Borbone-Parma (1870-1899) – nobildonna italiana
 Maria Luisa Carlotta di Borbone-Parma – nobildonna italiana
 Zita di Borbone-Parma – nobildonna italiana
 Renato di Borbone-Parma – nobile italiano
 Roberto I di Borbone-Parma – nobile italiano
 Roberto Ugo di Borbone-Parma – nobile italiano
 Saverio di Borbone-Parma – nobile spagnolo
 Sisto di Borbone-Parma – nobile belga
 Sisto Enrico di Borbone-Parma – Infante di Spagna

Borbone-Soissons
 Carlo di Borbone-Soissons – principe francese
 Luigi di Borbone-Soissons – nobile francese
 Maria di Borbone-Soissons (1606-1692) – nobildonna francese

Borbone-Spagna
 Alfonso di Borbone-Spagna – nobile spagnolo
 Alfonso Carlo di Borbone-Spagna – nobile spagnolo
 Alfonso Cristiano di Borbone-Spagna – infante di Spagna
 Amalia Filippina di Borbone-Spagna – nobildonna spagnola
 Antonio Pasquale di Borbone-Spagna – infante di Spagna
 Beatrice di Borbone-Spagna – nobildonna spagnola
 Bianca di Borbone-Spagna – nobildonna spagnola
 Carlo Luigi di Borbone-Spagna – nobile spagnolo
 Carlo Maria di Borbone-Spagna – nobile spagnolo
 Carlo Maria Isidoro di Borbone-Spagna – Infante di Spagna
 Carlotta Gioacchina di Borbone-Spagna – regina consorte di Portogallo
 Cristina di Borbone-Spagna – nobildonna spagnola
 Francesco di Paola di Borbone-Spagna – Infante di Spagna
 Gabriele di Borbone-Spagna – infante di Spagna
 Giacomo Enrico di Borbone-Spagna – nobile spagnolo
 Giacomo Pio di Borbone-Spagna – nobile spagnolo
 Giovanni di Borbone-Spagna – nobile spagnolo
 Giovanni Carlo di Borbone-Spagna – nobile spagnolo
 Gonzalo di Borbone-Spagna – infante di Spagna
 Elena di Borbone-Spagna – nobile spagnola
 Enrico di Borbone-Spagna – nobile spagnolo
 Eulalia di Borbone-Spagna – nobildonna spagnola
 Felipe di Borbone-Spagna – re di Spagna
 Francesco d'Assisi di Borbone-Spagna – infante di Spagna e duca di Cadice
 Francesco Saverio di Borbone-Spagna – infante di Spagna
 Giuseppina di Borbone-Spagna – Infanta di Spagna
 Isabella di Borbone-Spagna – nobildonna spagnola
 Isabella Fernanda di Borbone-Spagna – Infanta di Spagna
 Leonor di Borbone-Spagna – prima figlia di Filippo VI di Spagna
 Luigi di Borbone-Spagna – principe spagnolo
 Luigi Antonio di Borbone-Spagna – cardinale spagnolo
 Luisa Ferdinanda di Borbone-Spagna – nobildonna spagnola
 Margherita di Borbone-Spagna – nobildonna spagnola
 Maria Amalia di Borbone-Spagna – principessa spagnola
 Maria Antonia di Borbone-Spagna – regina consorte del Regno di Sardegna
 Maria Cristina di Borbone-Spagna (1833-1902) – infanta di Spagna
 Maria Cristina di Borbone-Spagna (1911-1996) – infanta di Spagna
 Maria de la Paz di Borbone-Spagna – infanta spagnola
 Maria de las Mercedes di Borbone-Spagna – principessa spagnola
 Maria de Pilar di Borbone-Spagna – infanta spagnola
 Maria Giuseppina di Borbone-Spagna – nobildonna spagnola
 Maria Isabella di Borbone-Spagna – nobildonna spagnola
 Maria Luisa di Borbone-Spagna (1745-1792) – infanta di Spagna
 Maria Luisa di Borbone-Spagna (1782-1824) – infanta di Spagna
 Maria Teresa di Borbone-Spagna – nobildonna spagnola
 Maria Teresa Raffaella di Borbone-Spagna – infanta di Spagna
 Pietro di Borbone-Spagna – nobile spagnolo
 Pietro Carlo di Borbone-Spagna – infante di Spagna e Portogallo
 Pilar di Borbone-Spagna – nobildonna spagnola
 Sebastiano di Borbone-Spagna – nobile e generale spagnolo
 Sofia di Borbone-Spagna – seconda figlia di Filippo VI di Spagna

Borbone-Vallabriga
 Maria Luisa di Borbone-Vallabriga – nobildonna spagnola
 María Teresa de Borbone-Vallabriga – nobildonna spagnola

Borbone-Vendôme
 Antonia di Borbone-Vendôme – nobildonna francese
 Antonio di Borbone-Vendôme – nobile francese
 Carlo di Borbone-Vendôme – cardinale e arcivescovo cattolico francese
 Carlo II di Borbone-Vendôme – cardinale e arcivescovo cattolico francese
 Carlo IV di Borbone-Vendôme – nobile francese
 Elisabetta di Borbone-Vendôme – nobildonna francese
 Filippo di Borbone-Vendôme – nobile francese
 Francesco di Borbone-Vendôme (1470-1495) – nobile francese
 Francesco di Borbone-Vendôme (1491-1545) – generale francese
 Francesco di Borbone-Vendôme (1519-1546) – principe francese
 Francesco di Borbone-Vendôme (1616-1669) – generale francese
 Giovanna di Borbone-Vendôme – nobildonna francese
 Giovanni VIII di Borbone-Vendôme – nobile francese
 Luigi di Borbone-Vendôme (1473-1520) – nobile francese
 Luigi di Borbone-Vendôme (1493-1557) – cardinale e vescovo cattolico francese
 Luigi di Borbone-Vendôme (1612-1669) – nobile francese
 Luigi I di Borbone-Vendôme – nobile francese
 Luigi Giuseppe di Borbone-Vendôme – nobile francese
 Maria di Borbone-Vendôme – principessa francese

Rami cadetti 
 Borbone-Busset – ramo dei Borbone, considerato illegittimo e non dinastico
 Borbone-Condé – ramo collaterale della Casa Reale di Francia
 Borbone-Conti – ramo collaterale della casata dei Borbone
 Borbone-Maine – ramo illegittimo della casata dei Borbone di Francia
 Borbone-Orléans – ramo cadetto della dinastia francese dei Borbone
 Borbone-Penthièvre – ramo illegittimo della casata dei Borbone di Francia
 Borbone-Vendôme – ramo dei Borbone discendente da Luigi, conte di Vendôme
 Borbone delle Due Sicilie – ramo italiani della famiglia Borbone, casa reale del Regno delle Due Sicilie
 Borbone di Francia – ramo della casata dei Borbone che salì al trono di Francia
 Borbone di Parma – ramo italiano dei Borbone, regnante sul Ducato di Parma e Piacenza
 Borbone di Spagna – ramo dei Borbone discendente da Filippo V di Spagna

Altro 
 Caffè Borbone – azienda italiana produttrice di caffè

Pagine correlate
 Borboni